

Geografia
 fortezza di Aleksandrovskaja, nucleo originario di Ust'-Labinsk nel 1778 
 Aleksandrovskaja Sloboda, con cui venne fondata la città Aleksandrov
 nome di Aleksandrovsk-Sachalinskij, fondata nel 1869